Novák Csanád (1969) fantasy író, szerepjátékalkotó
 Novák Csanád (1994) labdarúgó